Buxerolles puede referirse a: 

 Buxerolles, comuna francesa situada en Côte-d'Or.
 Buxerolles, comuna francesa situada en Vienne.